Gmina Taylor (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Taylor (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Taylor (hrabstwo Benton)
 Gmina Taylor (hrabstwo Dubuque)

Zobacz też